Emil Berggren kan syfta på:

* Emil Berggren (1855–1913), svensk lantbruksingenjör och politiker 
 Emil Berggren (född 1986), svensk handbollsspelare
 Emil Berggreen (född 1993), dansk fotbollsspelare